Котовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Котовское сельское поселение — упразднённое в 2007 году муниципальное образование, ныне часть Старооскольского городского округа (Котовская сельская территория).

Волгоградская область
 Котовское сельское поселение — входит в Урюпинский район

Костромская область
 Котовское сельское поселение — поселение, упразднённое 1 февраля 2013 года, Костромской район

Новгородская область
 Котовское сельское поселение — входит в Окуловский район

Орловская область
 Котовское сельское поселение — входит в Свердловский район
 Котовское сельское поселение — входит в Урицкий район

См. также 
 Котовский сельсовет